Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2003/04 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2003/04 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpfte nur der ŠK Slovan Bratislava das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 163 der 203 gemeldeten Spieler ein, von denen 34 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Hydina Košice und der ŠKŠ Dubnica kamen mit je elf eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Dunaj Bratislava 17 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Mikuláš Maník (ŠK Hydina Košice) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Je 8,5 Punkten erreichten Mário Castiglione (ŠK Slovan Bratislava) und Tomáš Balogh (ŠK HOFFER Komárno), wobei Castiglione 9 Partien spielte, Balogh 11. Mit Ondrej Hudoba (ŠK Slovan Levice), Ján Bresťák (ŠK Bašta Nové Zámky) und Štefan Berza (ŠK HOFFER Komárno) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Hudoba zwei Partien, Bresťák und Berza je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003; CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZK Slovakofarma Hlohovec

ŠK HOFFER Komárno

ŠK Slovan Bratislava

ŠK Hydina Košice

ŠK Bestex Nové Zámky

ŠK Tatran Prešov

ŠK Slávia Nitra

ŠK Liptov

ŠKŠ Dubnica

ŠK Dunaj Bratislava

ŠK Softip Rajecké Teplice

ŠK Slovan Levice

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2003
Schach 2004